Rapporteur peut désigner :
 un rapporteur d’angle, outil utilisé en géométrie pour mesurer des angles ;
 une personne qui fait un rapport : 
 un rapporteur parlementaire ;
 un rapporteur au Parlement européen ;
 dans la justice administrative française :
 un rapporteur (à ne pas confondre avec le rapporteur public), chargé d'instruire une affaire, par exemple au Conseil d'État ou à la Cour nationale du droit d'asile ; 
 un rapporteur public (à ne pas confondre avec le rapporteur « tout court »), chargé d’analyser un conflit et de proposer une solution ;
 un gène rapporteur, un gène intégré à une construction génétique pour servir de témoin de transformation génétique.